Дон Свіні (,  17 серпня 1966, Сент-Стіфен, Нью-Брансвік) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1988 року.

1984 року був обраний на драфті НХЛ під 166-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Мен Марінерс», «Бостон Брюїнс» та «Даллас Старс».

Виступав за збірну Канади.

Подальша кар'єра 
У 2005 році помічник декана приймальної комісії Академії Філліпса, також працює аналітиком матчів «Брюїнс» на місцевому каналі, одному з підрозділів корпорації CBS.

21 червня 2006 повернувся до «Бостон Брюїнс», як скаут клубу. З липня 2010 асистент головного тренера «Брюїнс» у складі якого стає переможцем Кубка Стенлі в 2011 році. 20 травня 2015 стає головним тренером «Брюїнс».

У драфті НХЛ 2015 він обирає трьох гравців з другої двадцятки: Якуба Зборжила, Джейка ДеБраска та Закарі Сенишина.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Канадські хокейні тренери
Тренери «Бостон Брюїнс»